Weronika Kaleta (ur. 21 czerwca 1999 w Limanowej) – polska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany.

Biegi narciarskie uprawia również jej siostra, Karolina.

Przebieg kariery 
Kaleta na zawodach międzynarodowych po raz pierwszy pojawiła się 5 stycznia 2016 podczas zawodów "FIS Race" w słowackiej miejscowości Szczyrbskie Jezioro w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 24. miejscu.

W sezonie 2015/2016 zadebiutowała 9 stycznia 2016 w Pucharze Słowiańskim w biegach narciarskich w Szczyrbskim Jeziorze, na dystansie 5 km stylem klasycznym uplasowała się na 20. miejscu. Najlepszą pozycję w zawodach tego cyklu zajęła 3 marca 2018 w Wiśle, gdzie w sprincie stylem klasycznym zajęła 3. pozycję.

W Pucharze Świata zadebiutowała 12 stycznia 2019 w niemieckim Dreźnie, gdzie wystartowała w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobyła 12 grudnia 2020 w Davos, zajmując 26. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

Jest absolwentką szkoły mistrzostwa sportowego w Zakopanem. Latem 2020 zaczęła studia na amerykańskim Uniwersytecie Kolorado, dołączając do tamtejszej uczelnianej drużyny narciarskiej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski 
W tabeli przedstawiono wyłącznie pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Weronika Kaleta na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Ludzie urodzeni w Limanowej
Urodzeni w 1999